Эстепона () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Коста-дель-Соль-Оксиденталь. Занимает площадь 137 км². Население — 66 150 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 83 км.

Как гласит легенда, она была любимым местом богини коневодства Эпоны. Здесь, на солнечном, живописном побережье, располагалось ритуальное святилище, посвященное этой богине. Рядом с ним постепенно и выросло небольшое поселение.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 
 Página oficial
 Galería de fotos e información
 Callejero fotográfico de Estepona
 Callejero de Estepona

Муниципалитеты Малаги